«Да́ма с каме́лиями» (; Польша, 1995) — художественный телефильм режиссёра Ежи Антчака. Экранизация одноимённого романа Александра Дюма-сына.

Сюжет 
Действие фильма происходит в середине XIX века. Главная героиня фильма — роскошная парижская куртизанка Маргарита Готье — известна тем, что она всегда появляется на публике только с букетом камелий: белоснежных цветов без цвета и запаха. После смерти Маргариты от чахотки все её вещи описаны за долги и выставлены на аукционе. Писатель Александр Дюма (сын) случайно заходит на аукцион и покупает книгу, заинтересовавшую его своей дарственной надписью. Несколько дней спустя в квартире писателя появляется незнакомый молодой человек, представившийся Арманом Дювалем, и просит перепродать ему книгу за любую цену. Необычный гость рассказывает писателю о своей любви к покойной Маргарите, закончившейся трагически. Писатель решает, что эта история ляжет в основу его нового драматического романа. Подробное изложение сюжета см. в статье «Дама с камелиями».

В ролях 
 Анна Радван — Маргарита Готье
 Ян Фрыч — Арман Дюваль
 Анна Дымна — Прюданс, подруга Маргариты
 Станислава Целиньская — Жюли Дюпре
 Ежи Камас  — Жорж Дюваль, отец Армана
 Ян Энглерт — Александр Дюма-сын
 Артур Дзюрман — Гастон, друг Армана
 Ежи Гралек — князь, опекун Маргариты
 Беата Сьцибакувна — Олимпия, любовница Армана
 Агнешка Крукувна — Нанина, служанка Маргариты
 Хенрик Махалица — доктор
 Зофья Мерле — цветочница
 Казимеж Ожеховский — священник

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Ежи Антчак
 Сценарист: Ядвига Бараньская, Александр Дюма-сын
 Операторы: Томаш Добровольский, Адам Сикора
 Композитор: Евгениуш Рудник, классическая музыка
 Художники: Анджей Пржедворски, Барбара Птак
 Монтаж: Ева Романовска-Розевич

Музыкальное сопровождение 
В фильме использована следующая классическая музыка: Адажио Альбинони, «Лунная соната» Л. Бетховена, Ноктюрн си-бемоль мажор (соч. 9, № 3) Ф. Шопена, вальс «Приглашение к танцу» и увертюра из оперы «Вольный стрелок» К. М. Вебера, отрывок из 3-го действия оперы «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти (сцена в театре), увертюра из оперы «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта, кадриль Maciej Zieliński.

Места съёмок 
 Лазенковский парк в Варшаве, в том числе:
 Лазенковский дворец (который также известен как дворец на воде () и дворец на острове (), в котором снимался дом Маргариты.
 Белый дом (), в котором снималась квартира Армана Дюваля, квартира писателя Александра Дюма (сына), квартира Прюденс, дом в сельской местности.
 Улица Иезуитов в Варшаве, где снимался цветочный рынок.
 Улица Dziekania в Варшаве, где снимались сцены перед домом Маргариты.
 Старый театр в Кракове им. Елены Моджеска (), в котором снимались сцены в театре.

Примечание 
 В разных источниках информации дата выхода фильма указывается и 1994 год, и 1995 год.
 Фильм демонстрировался по российскому телевидению, профессионально переведён и озвучен на русский язык.
 В России пока не выпущен на DVD.

Ссылки 
 Фильм «Дама с камелиями» (ТВ, 1995) на IMDb
 Фильм «Дама с камелиями» (ТВ, 1995) на gapla.fn.org.pl
 Фильм «Дама с камелиями» (ТВ, 1995) на filmweb.pl
 Фильм «Дама с камелиями» (ТВ, 1995) на filmpolski.pl
 Фильм «Дама с камелиями» (ТВ, 1995) на stopklatka.pl 

Фильмы-мелодрамы Польши
Фильмы Ежи Антчака
Экранизации произведений Александра Дюма (сына)
Дама с камелиями
Фильмы Польши 1995 года
Фильмы TVP